WT kan avse:

 WT –  en energidryck, se White Tiger Energy Drink
 WT – ett nedsättande uttryck för vit underklass, se White trash
 WT –  en registreringsskylt i Österrike, se Registreringsskyltar i Österrike